GEV est un sigle de trois lettres pouvant signifier :
 GeV, en physique, un gigaélectronvolt, soit un milliard d'électron-volts ;
 G.E.V., un jeu de plateau créé par Steve Jackson ;
 Grande École Virtuelle, un programme développé par le Groupe des Écoles des Mines.

GEV est une abréviation pouvant signifier :
 groupe d’évacuation d'énergie, dans les centrales électriques.